Die Bezirksliga Potsdam 1985/86 war die 34. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung machte die BSG Motor Ludwigsfelde den Titel-Hattrick perfekt und qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Ludwigsfelder in der Staffel 2 den ersten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Fortschritt Wittstock und Vorjahresaufsteiger Empor Wusterhausen ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen in die Bezirksliga die drei Erstplatzierten der Aufstiegsrunde die SG Sachsenhausen und die beiden Vorjahresabsteiger Landbau Neustadt sowie Lokomotive Seddin auf.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 67.567 Zuschauer (ø 282 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.820 BSG Motor Hennigsdorf – BSG Chemie Velten (8. Spieltag)
 1.800 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Motor Hennigsdorf (11. Spieltag)
 1.800 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Motor Ludwigsfelde (19. Spieltag) Nachholspiel
 1.600 BSG Chemie Velten – BSG Stahl Hennigsdorf (1. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 9.250 (ø 616) BSG Stahl Hennigsdorf
 7.760 (ø 517) BSG Chemie Velten
 5.945 (ø 396) BSG Motor Ludwigsfelde
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 1.425 (ø 95) BSG Motor Babelsberg II
 1.388 (ø 92) BSG Chemie Premnitz

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel C errang die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg den ersten Rang. Da Brandenburg nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten die BSG Lokomotive Ketzin. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

(kursiv) Spiele auf neutralen Platz

Literatur 
 
 
 Programmhefte Motor Ludwigsfelde und Chemie Velten der Saison 1985–1986

Potsdam
Fußballsaison 1985/86